Dingeldey ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Dingeldey (1894–1949), hessischer Landtagsabgeordneter (CDU) 
 Eduard Dingeldey (1886–1942), hessischer Landtagsabgeordneter und Reichstagsabgeordneter (DVP) 
 Friedrich Dingeldey (1859–1939), deutscher Mathematiker, Professor an der Technischen Hochschule Darmstadt 
 Ronald Dingeldey (1930–2016), Präsident des Fernmeldetechnischen Zentralamtes in Darmstadt 

Siehe auch:
 Dingeldein
 Dingledine